Наппа может означать:

 Наппа — тонкая полуанилиновая кожа, выработанная из шкур крупного рогатого скота и овчины, идёт на производство одежды и обуви.
  — поселение в Северном Йоркшире, Англия.
  — усадьба-крепость в Северном Йоркшире, Англия.

См. также 
 Напа — разные значения

Примечания